В финале турнира, как и в 2018 году, встретились испанец Рафаэль Надаль и австриец Доминик Тим. 33-летний Надаль победил в 4 сетах (6-3 5-7 6-1 6-1) и выиграл свой 12-й в карьере Открытый чемпионат Франции.

37-летний Роджер Федерер сыграл на «Ролан Гаррос» впервые за 4 года. Он стал самым возрастным четвертьфиналистом с 1972 года и самым возрастным полуфиналистом с 1968 года. Федерер, Джокович и Надаль вместе вышли в полуфинал турнира Большого шлема впервые с «Ролан Гаррос» 2012 года.

Иво Карлович (40 лет и 3 месяца) стал самым возрастным участником мужского одиночного разряда на «Ролан Гаррос» с 1973 года.

Стефанос Циципас стал первым с 1936 года греком, дошедшим до 4-го раунда на парижском турнира Большого шлема.

Посев 

  Новак Джокович (1/2 финала)
  Рафаэль Надаль (титул)
  Роджер Федерер (1/2 финала)
  Доминик Тим (финал)
  Александр Зверев (1/4 финала)
  Стефанос Циципас (четвёртый круг)
  Кэй Нисикори (1/4 финала)
  Хуан Мартин дель Потро
  Фабио Фоньини
  Карен Хачанов
  Марин Чилич
  Даниил Медведев
  Борна Чорич
  Гаэль Монфис
  Николоз Басилашвили (первый круг)
  Марко Чеккинато (первый круг)
  Диего Шварцман
  Роберто Баутиста Агут
  Гвидо Пелья
  Денис Шаповалов
  Алекс де Минор
  Люка Пуй
  Фернандо Вердаско
  Стэн Вавринка
  Феликс Оже-Альяссим (отказ)
  Жиль Симон
  Давид Гоффен
  Кайл Эдмунд
  Маттео Берреттини
  Душан Лайович
  Ласло Дьёре
  Фрэнсис Тиафо

Специальные приглашения в основу (WC) 

  Грегуар Баррер
  Кантен Алис
  Антуан Оан
  Максим Жанвье
  Николя Маю
  Корантен Муте
  Томми Пол
  Алексей Попырин

Защищённый рейтинг (PR) 

  Йозеф Ковалик (PR 85)
  Цедрик-Марсель Штебе (PR 95)
  Янко Типсаревич (PR 88)
  Жо-Вильфрид Тсонга (PR 34)

Победители квалификационного отбора (Q) 

  Рудольф Моллекер
  Янник Ханфман
  Стефано Травалья
  Гильермо Гарсия-Лопес
  Киммер Коппеянс
  Янник Маден
  Алексей Ватутин
  Сальваторе Карузо
  Теннис Сандгрен
  Эллиотт Баншетри
  Микаэль Имер
  Симоне Болелли
  Тьягу Монтейру
  Педро Мартинес
  Блаж Рола
  Александр Мюллер

Лаки-лузеры (LL) 
Теннисисты, проигравшие в последнем круге квалификации, но попавшие в основную сетку из-за отказа ранее заявившихся игроков
  Лукаш Росол
  Сергей Стаховский
  Хенри Лааксонен
  Оскар Отте
  Алехандро Давидович Фокина

Основной турнир

Финальные раунды 
{{Турнир8-Теннис5
| RD1=Четвертьфиналы
| RD2=Полуфиналы
| RD3=Финал

| score-width=15
| team-width=170

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Новак Джокович
| RD1-score1-1=7
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=6
| RD1-score1-4=
| RD1-score1-5=
| RD1-seed2=5
| RD1-team2= Александр Зверев
| RD1-score2-1=5
| RD1-score2-2=2
| RD1-score2-3=2
| RD1-score2-4=
| RD1-score2-5=

| RD1-seed3=4
| RD1-team3= Доминик Тим
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3=6
| RD1-seed4=10
| RD1-team4= Карен Хачанов
| RD1-score4-1=2
| RD1-score4-2=4
| RD1-score4-3=2

| RD1-seed5=24
| RD1-team5= Стэн Вавринка
| RD1-score5-1=64
| RD1-score5-2=6| RD1-score5-3=65 
| RD1-score5-4=4
| RD1-seed6=3
| RD1-team6= Роджер Федерер| RD1-score6-1=77| RD1-score6-2=4
| RD1-score6-3=77| RD1-score6-4=6| RD1-seed7=7
| RD1-team7= Кэй Нисикори
| RD1-score7-1=1
| RD1-score7-2=1
| RD1-score7-3=3
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Рафаэль Надаль| RD1-score8-1=6| RD1-score8-2=6| RD1-score8-3=6| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Новак Джокович
| RD2-score1-1=2
| RD2-score1-2=6| RD2-score1-3=5
| RD2-score1-4=7| RD2-score1-5=5
| RD2-seed2=4
| RD2-team2= Доминик Тим| RD2-score2-1=6| RD2-score2-2=3
| RD2-score2-3=7| RD2-score2-4=5
| RD2-score2-5=7| RD2-seed3=3
| RD2-team3= Роджер Федерер
| RD2-score3-1=3
| RD2-score3-2=4
| RD2-score3-3=2
| RD2-score3-4=
| RD2-score3-5=
| RD2-seed4=2
| RD2-team4= Рафаэль Надаль| RD2-score4-1=6| RD2-score4-2=6| RD2-score4-3=6| RD2-score4-4=
| RD2-score4-5=

| RD3-seed1=4
| RD3-team1= Доминик Тим
| RD3-score1-1=3
| RD3-score1-2=7
| RD3-score1-3=1
| RD3-score1-4=1
| RD3-seed2=2
| RD3-team2= Рафаэль Надаль
| RD3-score2-1=6
| RD3-score2-2=5
| RD3-score2-3=6
| RD3-score2-4=6
}}

 Первые раунды 

 Секция 1 

 Секция 2 

 Секция 3 

 Секция 6 

 Секция 7 

 Секция 8 

 Квалификационный раунд 

 Квалификация 

 Посев игроков 

  Теннис Сандгрен  Денис Истомин  Паоло Лоренци  Хенри Лааксонен  Камил Майчрзак  Сергей Стаховский  Тьягу Монтейру  Янник Маден  Райан Харрисон  Элиас Имер  Деннис Новак  Гильермо Гарсия-Лопес  Стефано Травалья  Питер Полански  Себастьян Офнер  Маттиас Бахингер  Алехандро Давидович Фокина  Алекс Болт  Лукаш Росол  Бьорн Фратанджело  Никола Милоевич  Майкл Ммо  Оскар Отте  Джанлука Магер  Марко Трунгеллити  Педро Мартинес Портеро  Факундо Багнис  Рамкумар Раманатан  Лукаш Лацко  Квон Сун Ву  Сальваторе Карузо  Ммкаэль Имер Первая группа Победитель группы —  Теннис Сандгрен Вторая группа Победитель группы —  Сальваторе Карузо Третья группа Победитель группы —  Эллиотт Беншери Четвёртая группа Победитель группы —  Микаэль Имер Пятая группа Победитель группы —  Симоне Болелли Шестая группа Победитель группы —  Алексей Ватутин Седьмая группа Победитель группы —  Тьягу Монтейру Восьмая группа Победитель группы —  Янник Маден Девятая группа Победитель группы —  Педро Мартинес Десятая группа Победитель группы —  Киммер Коппеянс Одиннадцатая группа Победитель группы —  Блаж Рола Двенадцатая группа Победитель группы —  Гильермо Гарсия-Лопес Тринадцатая группа Победитель группы —  Стефано Травалья Четырнадцатая группа Победитель группы —  Александр Мюллер Пятнадцатая группа Победитель группы —  Янник Ханфман Шестнадцатая группа Победитель группы —  Рудольф Моллекер'''

Ссылки 

 Main draw

Открытый чемпионат Франции по теннису 2019